Ивановка () — деревня в Кричевском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Лобковичского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, на берегах реки Околицы (бассейн Сожа), к северу от города Кричева, административного центра района. Абсолютная высота — 158 метров над уровнем моря.

Климат деревни характеризуется как влажный континентальный (Dfb в классификации климатов Кёппена).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 396 человек.

Примечания 

Населённые пункты Кричевского района